Die PBZ Zagreb Indoors 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. Januar bis 4. Februar 2007 in Zagreb stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.  In derselben Woche wurden in Viña del Mar die Movistar Open und in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships gespielt, welche genau wie das Turnier in Zagreb zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Lokalmatador Ivan Ljubičić, der wieder als Erster die Setzliste anführte. Nach drei Matches über die volle Distanz von drei Sätzen unterlag er im Finale in einem weiteren Dreisatzmatch dem Zyprer und Setzlistenzweiten Marcos Baghdatis. Baghdatis gewann damit den zweiten Titel seiner Karriere.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jaroslav Levinský und Michal Mertiňák, spielten diesmal beide mit anderen Partnern; Mertiňák schied mit seinem schon in der ersten Runde aus, während Levinský mit František Čermák an vier gesetzt war und erneut das Finale erreichte. Dort verloren sie gegen die ungesetzten Deutschen Michael Kohlmann und Alexander Waske, die in dieser Konstellation ihren zweiten Titel gewannen. Insgesamt gewann Kohlmann seinen fünften und letzten und Waske seinen zweiten Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 353.450 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Zagreb